Марек Перепечко () (3 апреля 1942, Варшава — 16 ноября 2005, Ченстохова) — польский актёр театра и кино, наиболее известен по роли Яношика в телесериале Janosik. В 1980-х работал в Австралии, в 1989 году вернулся в Польшу, где продолжил творческую карьеру.

Биография 
Родился в Варшаве. В молодости хотел стать архитектором но позднее решил стать актёром. В 1960-61 годах выступал в поэтической студии Анджея Коница на польском телевидении (TVP), в 1960-х выступал в классическом театре и в театре комедии. В 1965 закончил актёрский факультет Театральной академии имени Александра Зельверовича. В том же году впервые выступил на театральной сцене академии в спектакле «Śluby panieńskie» (Девичьи обеты) Александра Фредро (1965) режиссёра Рышарда Ханина и в программе малых театральных номеров режиссёра Казимежа Рудзкего. Также впервые снялся в кино (фильм «Пепел» режиссёра Анджея Вайды). Четыре года спустя он снялся в роли молодого Нововейского в фильме «Пан Володыёвский» режиссёра Ежи Гофмана. В 1970-77 работал актёром Варшавского театра комедии. В 1973 исполнил главную роль в сериале  режиссёра Ежи Пассендорфа. Выступал на сценах варшавских театров. В 1965-69 годах работал в  после работал в .

В 1980-х находился за границей, уехал в Австралию, где руководил любительскими театрально-литературными клубами и основал Временное общество любителей театра им. Виткацего. Более 15 лет не выступал на польских театральных сценах или перед камерами. Вернулся на родину в 1989 году, после смены власти в Польше. Играл в представлениях телевизионного драматического театра. В 1970—1977 годах был директором комедийного театра. В конце 1990-х вернулся к работе в сериалах — сыграл роль коменданта поста в комедийном сериале «пост № 13» режиссёра Мацея Щлешицкого (1997—1998) и в новой части этого сериала 2000 года. В 1997—2003 годах был актёром и директором театра им. Мицкевича в Ченстохове. В 1998 выступил в качестве режиссёра спектакля «Дамы и гусары» Александра Фредро (1998).

В 2003 Перепечко сотрудничал с драматическим театром им. Ежи Шанавскего в г. Плоцке и получил награду «Серебряная маска» от общества друзей театра за роль Мариана Козели в спектакле «Dwie morgi utrapienia» Марка Реботша (2003). Также выступил в качестве режиссёра данного спектакля. Поставил спектакль «O co biega?» (Посмотрите, как они бегают) английского режиссёра Филиппа Кинга (2004) и сыграл в нём главную роль.

Незадолго до своей кончины готовил к постановке спектакль «Dwie morgi utrapienia» в театре городе Чески-Тешин (Чехия).
Скончался скоропостижно от инфаркта в своём доме в Ченстохове в возрасте 63 лет. Урна с прахом Перепечко была захоронена 28 ноября 2005 года на варшавском кладбище Старые Повонзки.

31 октября 2014 на аллее пресв. девы Марии в Ченстохове была установлена мемориальная лавочка актёра.

Личная жизнь 
Перепечко свыше 40 лет был женат на актрисе Агнешке Фиткау, с которой познакомился в театральной академии. Детей у него не было. Марек Перепечко — двоюродный брат моряка и писателя .

В юности он занимался греблей, баскетболом и бодибилдингом (считался весьма перспективным игроком), чему обязан своей атлетичной фигурой. Рост актёра составлял 190 см. 

В своей актёрской карьере часто исполнял песни преимущественно из репертуара Владимира Высоцкого.

Образцами актёров для него были Тадеуш Ломницкий, с которым он работал над фильмами «Потом наступит тишина» и «Пан Володыёвский» и Лоренс Оливье.

Награды 
В 2000 году за роль Вернигоры в "Веселье" (1999) режиссёра Ханушкевича в тетаре имени Мицкевича в Ченстохове удостоился награды "Золотая маска" (Złotа Maskа) .

В 2003 удостоился награды "Серебряная маска" (Srebrnа Maskа) от общества друзей драматического театра г.Плоцка за роль Мариана Козели в спектакле "Dwie morgi utrapienia" (Два акра неприятностей) Марка Реботша.   

В 2012 году актёр был номинирован на награду Złota Kaczka () в номинации лучший актёр польского фильма-триллера (Najlepszy aktor polskich filmów sensacyjnych) за роль в фильме Волчье эхо (1968).

Избранная фильмография 
 Потом наступит тишина (1960) — Поручик Кольский
 Zejście do piekła () (1966) — Odyn Schweiser
 Волчье эхо (1968) — Альжек Пивко
 Polowanie na muchy () (1969) — рекламный агент в редакции «Myśli Młodych»
 Gniewko, syn rybaka () (телесериал, 1968—1970) — Gniewko
 Пан Володыёвский (1969) — Адам Нововейский
 Przygody pana Michała () (телесериал, 1969) — Адам Нововейский
 Березняк (1970) — Михал
 Kolumbowie () (телесериал, 1970) — «Malutki»
 Przygoda Stasia () (1970) — отец Стася
 Motodrama () (1971) — тяжелоатлет Niuniek
  Свадьба (1972) — Ясек
 Janosik () (телесериал, (1973) — Юрай Яношик.
 Janosik () (1974) — Юрай Яношик
 Awans () (1974) — Антек
 Śmierć autostopowiczek (на чешском: Smrt stopařek) () (1979)
 13 posterunek () (serial telewizyjny, (1997—1998) — комендант (надкомиссар полиции) Władysław Słoik
 Охранник для дочери (1997) — Юзеф, отец Сары
 Пан Тадеуш (1999) — Мацей Добжинский «Баптист»
 13 posterunek 2 () (serial telewizyjny, (2000) — комендант (надкомиссар полиции) Władysław Słoik
 Atrakcyjny pozna panią...  () (2004) — Генрик
 Dublerzy () (2006) — Корацци
 Dublerzy () (сериал) (2006) — Корацци

Примечания

Ссылки